14 Armia (RFSRR)
 14 Armia (ZSRR)
 14 Armia (III Rzesza)